Zabaleta ou Zavaleta est un nom d'origine basque qui signifie « un endroit large, un grand plateau, une plaine », de la juxtaposition du mot zabal (large, étendu, sans obstacles) avec le suffixe -eta pour le lieu.

Patronyme 
Le nom de Zabaleta est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 François Zabaleta (1960-), cinéaste, écrivain, photographe et artiste plasticien français ;
 Jorge Zabaleta (1970-), acteur et animateur de télévision chilien ;
 Mariano Zabaleta (1978-), tennisman argentin ;
 Nicanor Zabaleta (1907-1993), harpiste espagnol ;
 Pablo Zabaleta (1985-), footballeur argentin ;
 Patxi Zabaleta, aussi connu sous le pseudonyme “Gorka Trintxerper” (1947-), politicien abertzale, avocat, bertsolari, écrivain et académicien basque espagnol de langue basque ;
 Ignacio Zuloaga Zabaleta (1870-1945), peintre espagnol.

Et sous l’orthographe Zavaleta :
Erika Zavaleta, professeur américain d'écologie et de biologie évolutive ;
Eriq Zavaleta (1992-), joueur américain de football ;
Miguel Zavaleta (1955-), un chanteur, musicien et compositeur.

Biologie 
Ochyrocera zabaleta, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Ochyroceratidae. 
Godyris zavaleta, espèce de lépidoptères de la famille des Nymphalidae.
Croton zavaletae, espèce de plantes de la famille des Euphorbiaceae.

Toponyme 
Uribarri-Zabaleta, un quartier de Nabarniz, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme basque